Mademoiselle Chambon, roman d'Éric Holder publié en 1996
 Mademoiselle Chambon, film tiré du roman, réalisé par Stéphane Brizé sorti en 2009